Велкро може да се отнася за:
 Velcro Companies – мултинационална корпорация
 Велкро – текстилна закопчалка